Please Teacher!, (titre original : Onegai teacher), une série d'animation de 2002.
 Please, Teacher!, un film de 1924.